Tolppanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), rappeur finlandasi connu sous le nom d'Uniikki
 (née en 1952), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois